Ág, község Baranya megyében
 ág, a fák törzsének elágazása
 ág, genealógia
 ág, heraldika
 ág, egy olyan külön fejlesztési vonal, ami lehetővé teszi, hogy a projekt két különböző módon fejlődjön egyszerre